Banija (Banovina), jedna od povijesnih pokrajina u središnjoj Hrvatskoj
 banija (upravna jedinica) (banovina), dio upravno-prostorne razdiobe kojom upravlja ban
 banija (dostojanstvo), naziv za bansku vlast odnosno čast i dostojanstvo bana (banstvo)
 Banija (Karlovac), gradska četvrt grada Karlovca

Vidi i:
 Banovina (razdvojba)